Све́тозар Гли́горич (; 2 февраля 1923, Белград — 14 августа 2012, Белград) — югославский и сербский шахматист, гроссмейстер (1951), претендент на мировое первенство, многократный чемпион Югославии; международный арбитр, шахматный литератор и журналист. Победитель IX Шахматной Олимпиады в составе команды Югославии (1950); всего принимал участие в 15 олимпиадах, из них в 13 — на первой доске.

Биография 
В детстве Светозар увлекался футболом, собирал марки.

В 13 лет в его пристрастиях на первое место вышли шахматы, и уже два года спустя он стал чемпионом Белграда среди юношей.

В годы войны сражался в рядах Народно-освободительной армии Югославии. 

Путь Глигорича в «большие шахматы» начался вскоре после окончания Второй мировой войны. В 1947 он впервые становится чемпионом страны и на международном турнире в Варшаве опережает гроссмейстеров Василия Смыслова и Исаака Болеславского. «Мой стиль можно определить двумя словами — напряжённое равновесие. Это равновесие скрещённых шпаг. Кто ошибается в такой борьбе, тот погибает» — утверждает Глигорич. В 1950-е гг. его «шпага» ошибалась редко. Именно тогда он достиг наибольших успехов.

В 1958 он занял 2-е место на межзональном турнире в Портороже, лишь на пол-очка отстав от Михаила Таля, через год показал лучший результат (+9 =6 -0) на олимпиаде в Мюнхене, опередив на 1-й доске Михаила Ботвинника, и был признан в Югославии лучшим спортсменом года. В 1959 занял второе место в крупном международном турнире в Швейцарии и выиграл партию у победителя.

3 июля 1963 года на первом кубке Пятигорского в Лос-Анджелесе побеждает действующего чемпиона мира Тиграна Петросяна и становится членом символического клуба Михаила Чигорина.

Глигорич трижды играл в претендентских соревнованиях. На турнире в Швейцарии в 1953 он сыграл неудачно, заняв 13-е место среди 15 участников. Вторая попытка шесть лет спустя в Югославии завершилась дележом 5-6-го мест с Робертом Фишером (1959). А третьей пришлось ждать ещё 9 лет, когда Глигорич в Белграде встретился в 1/4 финала претендентских матчей с Михаилом Талем (1968). «Хозяин поля» выиграл стартовый поединок, но итоговый результат был в пользу экс-чемпиона мира Таля 5,5:3,5.

В 47 лет он участник «Матча века» (1970) на 5-й доске (уступил Ефиму Геллеру — 1,5:2,5), а в 63 года уверенно победил на мемориале Михаила Чигорина в Сочи (1986). Глигорич продолжал выступать в шахматных турнирах и в первой половине 2000-х; его последним турниром стал Rilton Cup на рубеже 2003—2004 гг. В ноябре 2007 года он сыграл две партии против Корчного в матче ветеранов двух уже несуществующих стран — Югославии и СССР.

В начале 1980-х гг. Глигорич написал книгу «Играю против фигур» (русское издание — : «Физкультура и спорт», 1983), в которой рассказал о своём шахматном пути и прокомментировал 105 лучших партий. Он был главным арбитром матча претендентов Гарри Каспаров — Виктор Корчной (1983) и самого продолжительного состязания на первенство мира Анатолий Карпов — Гарри Каспаров (1984—1985).

В зрелые годы занимался сочинением музыки.

Светозар Глигорич скончался от инсульта 14 августа 2012 в возрасте 89 лет в Белграде и был похоронен 17 августа на Аллее великих (Алеја великана) Нового кладбища (Ново гробље) Белграда.

Стиль и вклад 
Шахматист динамичного универсального стиля, обладал высокой техникой игры. Ценный вклад внёс Глигорич в теорию испанской партии, староиндийской защиты, защиты Грюнфельда, ладейных окончаний.

По словам Карпова, Глигорич обладал самым узким дебютным репертуаром за чёрных из всех гроссмейстеров. На е4 играл е5 против сильных и с5 против слабых (играя при этом на выигрыш); на с4, d4 и Кf3 в течение 25 лет (1952-1977) регулярно разыгрывал староиндийскую защиту.

Спортивные результаты

Турниры

Матчи

Изменения рейтинга

Литература

Примечания

Ссылки 

 М. Манакова. С. Глигорич: «Жизнь — самое ценное, что у нас есть» // chesspro.ru

Шахматисты Югославии
Шахматисты Сербии и Черногории
Победители шахматных олимпиад
Шахматные теоретики
Международные арбитры по шахматам
Югославские партизаны
Похороненные на Новом кладбище (Белград)